Amfreville-les-Champs (Eure)
 Amfreville-les-Champs (Sena Marítimo)

Desambiguações de topônimos